Униан:

УНИАН — Украинское информационное агентство.
Униан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Униан Лейрия — португальский футбольный клуб из города Лейрия
 Униан Мадейра — португальский футбольный клуб базирующийся в Фуншале.
 Униан ди Томар — португальский футбольный клуб, основной представитель города Томар в национальном футболе.